Il existe plusieurs temples de Mars en Italie et en France, parmi lesquels :
 Temple de Mars à Rome, construit en 138  sur le Champ de Mars, à proximité du Circus Flaminius.
 Temple de Mars vengeur à Rome, construit en 2 , situé dans le forum d'Auguste.
 Temple de Mars à Corseul, dans le département des Côtes-d'Armor, en France, construit vers le milieu du